De Jong, een achternaam (zie daar ook een lijst van mensen met die naam)
 De Jong (geslacht), een adellijk geslacht uit Drunen, Nederland
 Kabinet-De Jong, Nederlands kabinet met Piet de Jong als minister-president
 Groep De Jong (1971), fractie in de Nederlandse Tweede Kamer, bestaande uit Kamerlid Jacques de Jong (afgesplitst van de NMP)
 Groep De Jong (2002), fractie in de Nederlandse Tweede Kamer, bestaande uit Kamerleden Winny de Jong en Cor Eberhard (afgesplitst van de LPF)